Euphrosyne – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Eufrosina
Euphrosyne – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
31 Euphrosyne – asteroide della fascia principale